Ливо:
 Ливо — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия;
 Ливо — коммуна в Италии, в регионе Трентино — Альто-Адидже.
 Ливо — река в Карелии.
 Ливо, Джош (род. 1993) — профессиональный канадский хоккеист, правый крайний нападающий.